Леман Штефан (род. 15 августа 1963 года в Шаффхаузене) — швейцарский футболист, вратарь. После завершения карьеры работал в качестве тренера вратаря в футбольном клубе FC Sion.

Международная карьера 
Он сыграл 18 матчей за швейцарскую сборную в период с 1989 по 1997 года. Он использовался в качестве запасного вратаря на чемпионате мира 1994 и чемпионате Европы 1996.

Примечания

Ссылки 
 
 Jena Profile

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Шаффхаузен»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки чемпионата мира по футболу 1994